Ничке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ничке, Теодор (1834—1883) — немецкий миколог, бриолог.
 Ничке, Филип (род. 1947) — австралийский гуманист, автор и основатель группы Exit International.
 См. также